Only Human (англ. «Всего лишь человек») — четвёртый студийный альбом британской певицы Шерил Коул, выпущенный 7 ноября 2014 года лейблом Polydor Records. Альбом занял седьмую строку британского чарта и достиг в Британии серебряного статуса по продажам.

Об альбоме 
Свою четвертую пластинку Шерил решила сделать более концептуальной, использовав в качестве вступления отрывок речи философа Алана Уотса о том, что деньги не гарантируют счастья и занятие в жизни нужно выбирать по душе. «По социальным сетям мне знакомы многие дети и подростки, которые никак не могут найти свою дорогу в жизни и пребывают в замешательстве. Это послание показалось мне очень достойным», — рассказала певица в одном из интервью. «Мне хотелось привнести в жизни слушателей немного света, надеюсь, что моя запись подарит им надежду и хорошее настроение». Несмотря на смешанные отзывы критиков, благодаря явно выраженному посылу и общей идее пластинка была названа «самой связной за её карьеру».

Помимо самой Шерил, ставшей соавтором нескольких песен, в числе прочих в работе над материалом для альбома были задействованы австралийская автор и исполнительница Сия Ферлер и экс-коллега Шерил по Girls Aloud Никола Робертс.

Синглы 
 «Crazy Stupid Love» — (англ. «Безумная Глупая Любовь»), релиз 18.07.2014. Ставшая первым синглом с «Only Human» танцевальная песня изначально предназначалась для Кайли Миноуг, но была отвергнута её продюсерами как «слишком попсовая», после чего попала к Шерил. В записи принял участие рэпер Tinie Tempah.
 «I Don’t Care» — (англ. «Меня не волнует»), релиз 31.10.2014. Выбор второго сингла был продиктован настроениями Шерил, «именно так я себя сейчас и чувствую», — поделилась она в интервью. Видеоклип, в котором Шерил в безразмерном свитере гуляет по побережью, отдыхает на яхте и веселится с друзьями, снимался в Испании. Позже автор песни, Бонни Макки сообщила, что видела композицию несколько иначе и хотела дать ей другое название, тем не менее, версия Шерил пришлась слушателям по душе и так же попала на первую строчку чарта, сделав певицу единственной британской исполнительницей, пять раз занимавшей первую строчку национального хит-парада.
 «Only Human» — (англ. «Всего лишь человек»), релиз 22.03.2015. Последним синглом с альбома была выбрана одноимённая балладная композиция. Несмотря на позитивные комментарии критиков в адрес как самой песни, так и видеоклипа, в чарт сингл так и не попал.

Список композиций 
 «Intro» — 1:51
 «Live Life Now» — 2:54
 «It’s About Time» — 3:49
 «Crazy Stupid Love» (featuring Tinie Tempah) — 3:45
 «Waiting For Lightning» — 3:56
 «I Don’t Care» — 4:00
 «Only Human» — 3:34
 «Stars» — 2:57
 «Throwback» — 3:04
 «All in One Night» — 3:09
 «Goodbye Means Hello» — 3:46
 «Coming Up For Air» (featuring Joel Compass) — 4:21
 «Fight On» — 3:33
 «Yellow Love» — 3:51
 «Beats N Bass» — 2:59

Deluxe Edition 
 «Tattoo» — 3:07
 «Firecracker» — 3: 32
 «I Won’t Break» — 3:37

iTunes deluxe edition 
 «Only Human» (Interview) — 2:41

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2014 года